Wendy, angol keresztnév
 Wendy (1994), koreai énekesnő, a Red Velvet lányegyüttes tagja
 Wendy, település Angliában

Média
 Wendy, 1986-óta megjelenő német lovas magazin
 The Wendy Williams Show, amerikai talk show, a logójában csak "Wendy"-ként feltüntetve
Művészet
 Wendy, a The Beach Boys dala
 "Wendy", egy dal az 1954-es Pán Péter musicalből
 Riding High (Németországban: Wendy), 1995-ös új-zélandi televíziós sorozat
 Wendy, 2013-as angol-német animációs sorozat
 Wendy, 2017-es német film
 Wendy 2 - Freundschaft für immer, 2018-as német film
 Wendy, 2020-as amerikai film a Pán Péter alapján

egyéb jelentés
 Wendy’s gyorsétteremlánc
 USS Wendy (SP-448), amerikai járőrhajó, amely 1917-től 1918-ig állt szolgálatban